Pieter Verbruggen (I) (1615-1686), Belgisch schilder
Pieter Verbruggen (II)(1648-1691), Belgisch schilder
 Peter Verbruggen (journalist) (1966-2015), Belgisch journalist